La Taberna kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Taberna, Atlixtac, ort, 
 La Taberna, Malinaltepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar